Le xian de Zhang (漳县) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine.
 Zhang est le nom d'un astérisme utilisé en astronomie chinoise.
 Zhang, nom officiellement reconnu par l'Union astronomique internationale pour l'étoile Upsilon Hydrae A, repris de l'astérisme précédent, dont cette étoile fait partie.
 Le zhang (ou chang) est une unité d'angle utilisée en astronomie chinoise.
 Zhang est la transcription selon la méthode hanyu pinyin d'un nom chinois, l'un des plus courants, 张 (chinois traditionnel 張). Il existe des autres transcription de ce nom, comme Tchang selon la Romanisation de l'EFEO, Chang selon la Romanisation Wade-Giles, et Jhang selon la Tongyong pinyin.
 Zhang est la transcription selon la méthode hanyu pinyin d'un nom chinois un peu moins courant, 章.
  la romanisation du cantonais du caractère 張. Sinon, sa romanisation du shanghaïen est Tzan, celle du vietnamien est Trương et celle de la Romanisation révisée du coréen est Jang.

Patronyme 

 Zhang Ailing (1920-1995), écrivaine chinoise ;
 Zhang Bao (mort en 184), général, frère de Zhang Jiao ;
 Zhang Bian (1986-), pongiste handisport chinoise ;
 Zhang Boheng (2000-), gymnaste chinois ;
 Zhang Boli (1957-), manifestant lors des événements de la place Tian'anmen ;
 Cecilia Zhang (1994-2003), victime d'un crime médiatisé qui a eu lieu au Canada ;
 Zhang Chengye (1982-), biathlète chinois ;
 Zhang Chongren (1907-1998), artiste et sculpteur chinois ;
 Zhang Chunqiao (1917-2005), homme politique chinois ;
 Zhang Chunxian (1953-), ministre des Communications de la République populaire de Chine ;
 Zhang Cuiping (1994-), tireuse sportive handisport chinoise ;
 Zhang Dan (1985-), patineuse artistique chinoise ;
 Zhang Daoling ou Zhang Ling, personnalité légendaire du taoïsme, grand-père du seigneur de la guerre Zhang Lu ;
 Zhang Di (1968-), judokate chinoise ;
 Zhang Enhua (1973-2021), footballeur chinois ;
 Zhang Fei (vers 167-221), général de la fin de la dynastie Han et du début de la période des Trois Royaumes ;
 Zhang Guimei (1957-), enseignante chinoise ;
 Zhang Guotao (1897-1979), membre fondateur et un dirigeant du Parti communiste chinois ;
 Zhang Haidi (1955-), écrivaine et traductrice chinoise ;
 Zhang Hao (1984-), patineur artistique chinois ;
 Zhang He (167-231), général de la période des Trois Royaumes de Chine ;
 Zhang Heng (78-139),  astronome, mathématicien, inventeur, artiste et érudit chinois de la dynastie Han ;
 Zhang Hong (XVI-XVII siècle), peintre chinois ;
 Zhang Hong, patineuse de vitesse chinoise ;
 Jenny Zhang (1983-), auteure, poétesse et essayiste américaine ;
  ;
 Zhang Jiao ou Zhang Jue, fondateur de la secte taoïste Taiping dao avec laquelle il souleva le peuple chinois en 184 ;
 Zhang Jiaqi (2004-), plongeuse chinoise ;
 Zhang Jiaqi (1991-), footballeur chinois ;
 Zhang Jiewen (1976-), joueuse chinoise de badminton ;
 Zhang Jing (1980-), pongiste chinoise ;
 Zhang Jingchu (1980-), actrice chinoise ;
 Zhang Kangkang (1950-), écrivaine chinoise ;
 Zhang Leping, dessinateur de bandes dessinées chinois ;
 Zhang Liang (mort en 184), frère de Zhang Jiao, chef de la révolte des Turbans jaunes ;
 Zhang Liao, officier de la période des Trois Royaumes de Chine ;
 Zhang Lifan (1950-), historien chinois ;
  ;
 Zhang Mengyu (1998-), taekwondoïste chinoise ;
  ;
  ;
 Zhang Naiying, vrai nom de Xiao Hong (1911-1942), écrivaine chinoise ;
 Zhang Ning (1975-), ancienne joueuse de badminton chinoise ;
 Zhang Ning (alias Laure Zhang), universitaire chinoise francophone ;
 Zhang Qian (mort en -113), diplomate chinois qui explora l'Asie centrale ;
 Zhang Renjie ou Zhang Jingjiang (1877-1950), homme politique et homme d'affaires chinois ;
 Zhang Rui (1989-), footballeuse chinoise ;
 Zhang Ruifang (1918-2012), actrice chinoise ;
 Zhang Ruoming (1902-1958), féministe chinoise ;
 Zhang Ruoxu (660- après 720), poète chinois ;
 Shou-Wu Zhang (1962-), mathématicien sino-américain ;
 Zhang Shuai (1989-), joueuse de tennis chinoise ;
 Zhang Sixun (dynastie Song), astronome et ingénieur militaire chinois ;
 Zhang Tianyi (1906-1985), écrivain chinois pour la jeunesse ;
 Zhang Wangli (1996-), haltérophile chinoise ;
 Zhang Wei (1981-), mathématicien chinois ;
 Zhang Weiwei (1957-), professeur en relations internationales de l'université Fudan ;
 Zhang Wenjing (2002-), skieuse alpine chinoise ;
 Zhang Wentian (1900-1976), secrétaire général du Parti communiste chinois ;
 Zhang Wenxiu (1986-), athlète chinoise ;
 Zhang Xi (1986-), joueuse de beach-volley chinoise ;
 Zhang Xian (1973-), cheffe d'orchestre sino-américaine ;
 Zhang Xianghua (1968-), rameuse d'aviron chinoise ;
 Zhang Xiangsen (1972-), haltérophile chinois ;
 Zhang Xiangxiang (1983-), haltérophile chinois ;
 Zhang Xianliang (1936-2014), écrivain et poète chinois
 Zhang Xiaodong (1964-), véliplanchiste chinoise ;
 Zhang Xiaogang (1958-), artiste contemporain chinois ;
 Zhang Xiaohuan (1980-), nageuse synchronisée chinoise ;
 Zhang Xiaoping (1982-), boxeur chinois ;
 Zhang Xiaoyi (1989-), athlète chinois ;
 Zhang Xinyan (1994-), athlète chinoise ;
 Zhang Xiu (?-207), seigneur de la guerre chinois de la fin de la dynastie des Han orientaux ;
 Zhang Xiuyun (1976-), rameuse d'aviron chinoise ;
 Zhang Xuan, peintre chinois du  ;
 Zhang Xueliang (1901-2001), seigneur de la guerre chinois, fils de Zhang Zuolin ;
 Zhang Yajin (1974-), architecte chinoise ;
 Zhang Yan (1992-), biathlète chinoise ;
 Zhang Yan, chef des bandits de la montagne Noire (à la fin de la dynastie Han) ; 
 Zhang Yanchang (173-1814), lettré chinois de la dynastie Qing ;
 Zhang Yang (1951-2017), général de l'Armée populaire de libération en Chine ;
 Zhang Yang (1967-), réalisateur chinois, fils de Zhang Huaxun ;
 Zhang Yanghao (1270-1329), poète chinois de la dynastie Yuan ;
 Zhang Yanmei (1972-), patineuse de vitesse sur piste courte chinoise ;
 Zhang Yangyang (1989-), rameuse d'aviron chinoise ;
 Zhang Yanyuan (~810-~880), critique d'art et collectionneur chinois ;
 Zhang Yifan (2000-), nageuse chinoise ;
 Zhang Yimou (1951-), réalisateur chinois ;
 Zhang Yin (1958-), femme d'affaires chinoise ;
 Zhang Yining (1981-), pongiste chinoise ;
 Zhang Yitang (1955-), mathématicien chinois ;
 Zhang Yiwei (1992-), snowboardeur chinois ;
 Zhang Yu (1971-), athlète chinoise ;
 Zhang Yuan (1963-), réalisateur chinois ;
 Zhang Yuning (1997-), footballeur chinois ;
 Zhang Yunsong (1977-), joueur chinois de basket-ball ;
 Zhang Yuqi (1987-), actrice chinoise ;
 Zhang Yuxi (1991-), actrice chinoise ;
 Zhang Zeduan (1085-1145), peintre chinois ;
 Zhang Zhehui (1988-), judokate chinoise ;
 Zhang Zhen ou Chang Chen (1976-), acteur taïwanais ;
 Zhang Zhenshi (1914-1992), peintre chinois ;
 Zhang Zhu (1287-1368), poète et historien chinois ;
 Zhang Ziyi (1979-), actrice chinoise ;
 Zhang Zongchang (1881-1932), seigneur de la guerre chinois du Shandong ;
 Zhang Zuolin (1873-1928), seigneur de la guerre chinois de Mandchourie, père de Zhang Xueliang.

Prénom 
Zhang est aussi le prénom de plusieurs personnes : 

 Bo Zhang, officier des Turbans jaunes (fin de la dynastie Han) ;
 Cao Zhang, troisième fils de Cao Cao, un seigneur de la guerre de la fin de la dynastie Han ;
 Liu Zhang (mort en 219), gouverneur de la province de Yi de la fin de la dynastie Han.

Homonymie de patronyme
Patronyme chinois